Schnepfenmühle ist der Name folgender Orte:

 Schnepfenmühle (Kirchenlamitz), Ortsteil der Stadt Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Schnepfenmühle (Stödtlen), Einzelhof der Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schnepfenmühle (Wieseth), Wohnplatz der Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Bayern